Виктор Трапезников:
 Трапезников, Виктор Александрович (1926—2016) — советский и российский физик.
 Трапезников, Виктор Матвеевич (1932—2000) — советский тракторист, Герой Социалистического Труда.